Valfrido est un prénom masculin brésilien pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1977), dessinateur et illustrateur brésilien
 (1903-2006), historien et philosophe brésilien
 (1904-1972), batteur et compositeur brésilien

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom brésilien